John Bell (1763–1820) – szkocki anatom i chirurg
 John Bell (1809–1851) – brytyjski polityk, członek Parlamentu Wielkiej Brytanii w latach 1841–1851
 John Bell (1843–1924) – brytyjski polityk, Lord Mayor Londynu w 1907
 John Bell (1796–1869) – amerykański polityk, startujący w wyborach prezydenckich w 1860
 John Bell (1765–1836) – amerykański polityk, gubernator New Hampshire w latach 1828–1829
 John Bell – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w 1851 roku
 John Bell (1851–1903) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1893–1903
 John Bell (1892–1974) – amerykański polityk, gubernator Pensylwanii w 1947 roku
 John Bell (1910–1963) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 1955–1957
 John Bell (1838–1901) – kanadyjski polityk, członek Izby Gmin w latach 1882–1891 i 1896–1901
 John Bell (1846–1929) – kanadyjski polityk, premier Wyspy Księcia Edwarda w latach 1919-1923
 John Stewart Bell (1928–1990) – północnoirlandzki fizyk teoretyk
 John Bell (ur. 1940) – australijski aktor
 John Bell (ur. 1997) – szkocki aktor